Wesna (russisch und ukrainisch Весна "Frühling") steht für:

 Wesna (Ort), ein Ort in der Oblast Donezk in der Ostukraine
 Wjasna, eine belarussische Menschenrechtsorganisation
 Wesna (Vorname), einen Vornamen
 bei den Slawen die Frühlingsgöttin Wesna, siehe Slawen#Religion und Mythologie